Ахма́нов — русская фамилия. Известные носители:

 Ахманов, Александр Сергеевич (1893—1957) — русский философ, учёный-логик, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова.
 Ахманов, Алексей Осипович (1897—1949) — советский военный деятель, Генерал-лейтенант танковых войск. Герой Советского Союза.
 Ахманов, Михаил Сергеевич (1945—2019) — советский физик, российский писатель.
 Ахманов, Сергей Александрович (1929—1991) — советский физик, доктор физико-математических наук, профессор. Один из основателей нелинейной оптики.
 Ахманов, Сергей Александрович (мл.) — научный сотрудник НИИ ядерной физики МГУ, кандидат физико-математических наук, один из разработчиков ПЭВМ «Корвет».